John Francis Bongiovi – cantante noto come Jon Bon Jovi
Tony Bongiovi – produttore discografico